Niemcy:
 Wendelstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth
 Wendelstein – szczyt w Bayerische Voralpen

Inne:
 Wensdelstein – nadajniki
 Wensdelstein – zamki